Суперліга Туреччини 2014—2015  — 57-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул здобув Галатасарай.

Учасники

Турнірна таблиця 

 

  
  

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Офіційний сайт Суперліги   
 Суперліга Туреччини на soccerway 

2014-2015
Туреччина
Туреччина
2014 у турецькому спорті
2015 у турецькому спорті